Двадцать седьмой сезон женской сборной России по футболу.

Сборная в четвёртый раз подряд проигрывает отбор на Чемпионат мира по футболу среди женщин.

Впервые в своей истории Сборная завершает отбор на Чемпионат мира по футболу среди женщин на третьем месте (ранее ниже 2-ого не было) в группе с отставанием от 1-ого места на одиннадцать очков.

Впервые в своей истории Сборная проигрывает в отборочном турнире два матча подряд (от Англии 1:3 и Уэльса 0:3).

Неудачное выступление в отборе на Чемпионат мира по футболу среди женщин, а также кубке Алгарве опустили Сборную в рейтинге на 27 место (самое низкое место за всё время).

Рейтинг ФИФА 

⚠ С 2003 года ФИФА публикует рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Кубок Алгарве 
Россия в пятый раз участвовала в розыгрыше Кубка Алгарве.

Матчи 

Матчи женской сборной России по футболу в 2018.

Официальные матчи

 Легенда

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники 

 Примечания

См. также